Хорватия разделена на 20 округов — жупаний (), возглавляемых жупанами. Столица страны, город Загреб, имеет статус отдельной жупании.

Жупании и их Административные центры 
Согласно номерам на карте

Примечания